Крейг Э́двард Рэ́мзи (; 17 марта 1951, Уэстон, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист и тренер. Играл в НХЛ с 1971 до 1985 года. В настоящее время, является главным тренером сборной Словакии.

Карьера 
В 1971 году клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» задрафтовал Рэмзи под общим 19-м номером. В этом клубе и прошла вся его карьера. Рэмзи сыграл за «Сейбрз» 1070 матчей, в которых забил 252 шайбы и отдал 420 голевых передач.

В 1985 году Рэмзи выиграл «Селки Трофи», награду лучшему нападающему оборонительного плана, что является его главным достижением.

После завершения карьеры игрока, Рэмзи являлся исполняющим обязанности главного тренера «Баффало Сэйбрз» (1986-87) и помощником генерального менеджера до 1993 года.

Являлся помощником тренера «Оттава Сенаторз» (1996-98), «Флорида Пантерз» (1993-95, 2011-13), «Бостон Брюинз» (2007-10). В 2004 году, будучи помощником главного тренера, выиграл с «Тампой» Кубок Стэнли.

Был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Филадельфия Флайерз» из-за временной нетрудоспособности Роджера Нильсона 20 февраля 2000 года.  Занимал пост главного тренера «Атланта Трэшерз» в сезоне 2010/2011, последний сезон командой до продажи и переезда в Виннипег.

Достижения 
 Обладатель «Фрэнк Дж. Селки Трофи»: 1985

Ссылки 
 Профиль на Legends of Hockey.net

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Баффало Сейбрз»
Обладатели Фрэнк Дж. Селки Трофи
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Баффало Сейбрз»
Тренеры «Атланта Трэшерз»
Тренеры «Филадельфия Флайерз»
Тренеры сборной Словакии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»